Rose rosse – brano musicale pubblicato inizialmente nel singolo Rose rosse/Piangi piangi ragazzo
 Rose rosse – programma televisivo italiano